Federico Augusto II de Sajonia (nacido Federico Augusto Alberto; Pillnitz, 18 de mayo de 1797-Tirol, 9 de agosto de 1854), fue rey de Sajonia desde su ascenso al trono en 1836, hasta su muerte. Perteneció a la casa  de Wettin. Por nacimiento fue príncipe de Sajonia, ya que era hijo de Maximiliano de Sajonia y de Carolina de Borbón-Parma. Sucedió a su tío Antonio I, por renuncia de su padre. Contrajo matrimonio con María Carolina de Austria en 1819,  quien fallecería en 1832. En 1833 contrajo matrimonio con la princesa María Ana de Baviera, quien era hija del rey Maximiliano I de Baviera y de su segunda esposa.

Biografía

Primeros años 
Federico Augusto era hijo del príncipe Maximiliano de Sajonia (1759-1838) y de su esposa, la princesa Carolina de Borbón-Parma (1770-1804), una descendiente, entre otros, de la emperatriz María Teresa I de Austria, y de los reyes Felipe V de España y Luis XV de Francia. Era sobrino de dos reyes de Sajonia: Federico Augusto I y de Antonio I.

Desde su nacimiento, estaba claro que un día Federico Augusto se convertiría en el gobernante de Sajonia. Su padre era el único hijo del elector Federico Cristián de Sajonia, que dejó descendencia sobreviviente masculina. Cuando el rey Federico Augusto I murió (1827) y Antonio I le sucedió en el trono, Federico Augusto se convirtió en el segundo en la línea al trono, precedido solo por su padre, Maximiliano.

Fue un oficial en la guerra de la Sexta Coalición. Sin embargo, tuvo poco interés en los asuntos militares.

Corregente del Reino 
La revolución de julio de 1830 en Francia marcó el comienzo de los disturbios en Sajonia ese otoño. Las personas reclamaron un cambio en la constitución y exigieron un joven regente del reino para compartir el gobierno con el rey Antonio. El 1 de septiembre, el príncipe Maximiliano renunció a sus derechos de sucesión en favor de su hijo, Federico Augusto, que fue proclamado príncipe corregente de Sajonia. El 2 de febrero de 1832, Federico Augusto trajo libre autonomía a las ciudades. Además, por un decreto de 17 de marzo de ese año, los agricultores fueron liberados de la prestación personal y la sumisión hereditaria.

Rey de Sajonia 
El 6 de junio de 1836, el rey Antonio I de Sajonia murió y Federico Augusto le sucedió. Como un hombre inteligente, fue rápidamente popular entre la gente, como lo había sido desde la época de su regencia. El nuevo rey resolvió cuestiones políticas sólo desde el puro sentido del deber. Sobre todo, prefería dejar estas cosas en manos de sus ministros.

Una jurisdicción estandarizada de Sajonia creó el Código penal de 1836. Durante los disturbios revolucionarios de 1848 (Revolución de marzo), nombró ministros liberales en el gobierno, levantó la censura, y remitió una ley electoral liberal. Más tarde, su actitud cambió. El 28 de abril, Federico Augusto II disolvió el Parlamento. En 1849, Federico Augusto se vio obligado a huir a la Fortaleza de Königstein. El levantamiento de mayo fue aplastado por las tropas de Sajonia y Prusia, y Federico Augusto pudo regresar después de unos pocos días.

Muerte accidental 
Durante un viaje en el Tirol, tuvo un accidente en Brennbüchel, donde se estrelló su coche de caballos en Karrösten y recibió una patada de uno de los equinos en la cabeza. El 8 de agosto de 1854, murió en la posada Gasthof Neuner, que hoy en día está todavía en funcionamiento como hotel. Fue enterrado el 16 de agosto en el Hofkirche, en Dresde. En su memoria, la reina viuda María Ana estableció el Königskapelle (Capilla del Rey) en el lugar del accidente, que fue consagrado un año más tarde, algunos de los últimos miembros de la familia real sajona están enterrados en la capilla incluido el margrave María Manuel de Meissen.

Matrimonios 
Contrajo primeras nupcias en Viena, el 26 de septiembre de 1819 (por poderes) y de nuevo en Dresde el 7 de octubre de 1819 (en persona), con la archiduquesa María Carolina de Austria (1801-1832), hija del emperador Francisco I de Austria y de su esposa, María Teresa de las Dos Sicilias. María Carolina era hermana de María Leopoldina de Austria, consorte de Pedro I de Brasil. No tuvieron hijos.

Poco después de la muerte de su primera esposa, Federico contrajo matrimonio con la princesa María Ana de Baviera (1805-1877), el 24 de abril de 1833, en Dresde. De ese matrimonio, tampoco hubo descendencia.

María Ana era la cuarta hija del rey Maximiliano I de Baviera y de su segunda esposa, Carolina de Baden. Su hermana gemela fue la futura archiduquesa Sofía de Baviera, madre del emperador Francisco José I de Austria y del emperador Maximiliano I de México. Sus otras hermanas fueron: Isabel Luisa de Baviera, reina de Prusia; Amalia de Baviera, futura reina de Sajonia; Ludovica, duquesa en Baviera y madre de Isabel de Baviera, emperatriz de Austria. Sus medios hermanos eran: el rey Luis I de Baviera y Augusta de Baviera, duquesa de Leuchtenberg.

El músico Theodor Uhlig (1822-1853) fue un hijo ilegítimo de Federico Augusto.

Federico Augusto II fue sucedido por su hermano, Juan I de Sajonia, que estaba casado con la hermana de su esposa, Amalia de Baviera.

Títulos y órdenes

Títulos 

 18 de mayo de 1797-6 de agosto de 1806: Su Alteza Serenísima el príncipe Federico Augusto de Sajonia.
 6 de agosto de 1806-6 de junio de 1836: Su Alteza Real el príncipe Federico Augusto de Sajonia.
 6 de junio de 1836-9 de agosto de 1854: Su Majestad el rey de Sajonia.

Órdenes 

 Marzo de 1834: Caballero gran cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia. (Ducados ernestinos)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Sajonia del siglo XIX (Casa de Wettin)
Nacidos en Dresde
Fallecidos por accidentes de tráfico
Grandes maestres de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia